La saison 2022-2023 est la  saison de l'ECHL. La saison régulière se déroule du  au  et est suivie par les séries éliminatoires de la Coupe Kelly.

Saison régulière

Contexte 
Les Admirals de Norfolk passent de la division Sud à la division Nord pour laisser la place aux Ghost Pirates de Savannah qui arrivent dans la ligue.

Classements

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Séries éliminatoires

Références 

Saison de l'ECHL
ECHL